Кратер Максвелл () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь британского физика, математика и механика Джеймса Клерка Максвелла (1831—1879) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Максвелл являются кратер Рэлей на западе; кратер Вестин на северо-западе; кратер Ричардсон на северо-востоке (Максвелл перекрывает его юго-западную часть); кратер Артамонов на юго-востоке; кратер Ломоносов на юге, частично перекрывающий южную часть кратера Максвелл, и кратер Жолио на юго-западе. На юго-западе от кратера находится цепочка кратеров Артамонова . Селенографические координаты центра кратера , диаметр 109,2 км, глубина 2,9 км.

Кратер Максвелл имеет полигональную форму и существенно разрушен за длительное время своего существования. Вал значительно сглажен, лучше всего сохранилась его западная часть. Высота вала над окружающей местностью достигает 1520 м, объем кратера составляет приблизительно 11600 км³.  Дно чаши относительно ровное, за исключением южной части покрытой породами выброшенными при образовании кратера Ломоносов. В чаше кратера находятся области с низким альбедо видимо затопленные базальтовой лавой. Кратер пересечен светлыми лучами от кратера Джордано Бруно расположенного на севере-северо-востоке.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-14, Аполлона-16.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны